Problem je lahko:

 problem - nerešana naloga ali neželen položaj
 šahovski problem
 Problem (revija) - slovenska ugankarska revija